GDK est un sigle qui peut désigner :
 GDK (où GDK signifie GIMP Drawing Kit), une bibliothèque logicielle intégrée au widget toolkit GTK+ ;
 , des matériels spécialisés utilisés pour créer des jeux vidéo.

gdk est un code qui peut désigner :
 , une langue afro-asiatique parlée dans le sud-ouest du Tchad, selon le code ISO 639-3.

Code